La radiance, grandeur radiométrique mesurant la quantité de lumière sur une surface.

La radiance peut aussi être :

 La radiosité (qui est aussi appelée radiance), une technique de calcul d'éclairage en numérique ;
 Radiance, album de Keith Jarrett sorti en 2005 ;
 Renault Radiance, camion du constructeur Renault.

Homonymie